Che vita meravigliosa () — четвёртый студийный альбом итальянского певца Диодато. Был выпущен 14 февраля 2020 на лейбле Carosello Records. Альбом достиг четвёртого места в чарте Federazione Industria Musicale Italiana. Альбом включает в себя три сингла "Il commerciante", "Non ti amo più", "Che vita meravigliosa" и "Fai rumore".

Синглы 
"Il commerciante" главный сингл с альбома был выпущен 16 апреля 2019 года. "Non ti amo più" второй сингл с альбома был выпущен 28 июня 2019 года. "Che vita meravigliosa" третий сингл с альбома был выпущен 29 ноября 2019 года он достиг номера 51 в итальянском чарте Federazione Industria Musicale Italiana. "Fai rumore" был выпущен, как четвёртый сингл с альбома. Он вышел 7 февраля 2020 года. Песня дебютировал под номером один в итальянском чарте Italian Singles Chart. Песня победила в фестивале в Сан-Ремо и должна была участвовать в Евровидение 2020 года в Роттердаме, в Нидерландах.

Список композиций

Чарты

История выпуска

Примечания 

Альбомы 2020 года